Dieser Artikel gibt die detaillierten Resultate der liechtensteinischen Davis-Cup-Mannschaft seit Beginn des Wettbewerbs wieder.

Liechtenstein nahm bisher an fünf Ausgaben des Bewerbs teil, wobei die erste Teilnahme aus dem Jahre 1996 und die letzte aus dem Jahre  2002 datiert. Da Liechtenstein bisher lediglich in den Gruppen Europa/Afrika III und IV antrat und diese Gruppen immer in Form von Gruppenturnieren (Round Robin/RR) ausgetragen wurden, fand bisher keine Begegnung auf heimischem Boden statt. Weiters macht diese Tatsache die Unterscheidung zwischen Heim- und Gastmannschaft in der Auflistung hinfällig.

Ergebnisse

Weblinks 
 Offizielle Website des Davis-Cups
 Davis-Cup Biographie Liechtensteins

Davis Cup
Tennis (Liechtenstein)